Synagoga Józefa Nelkena w Łodzi (przy ul. Kamiennej 13)
 Synagoga Józefa Nelkena w Łodzi (przy ul. Południowej 18)